Nom franc (Teodebald o Teodobald), origen de les variants Thibaut, Tibau, Teobald
 Teodebald, rei dels francs. Vegeu Teodobald
 El majordom de palau Teodebald o Teodobald.